Louvier ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Louvier Vargas, mexikanische Schauspielerin
 Alain Louvier (* 1945), französischer Komponist
 Antoine Georges Louvier (1818–1892), französischer Maler
 Ferdinand August Louvier (1830–1900), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Nicole Louvier (1933–2003), französische Liedermacherin, Lyrikerin, Romanautorin und Radiojournalistin.